Иван Ло́гинов:
 Логинов, Иван Владимирович (род. 1974) — эстонский и российский хоккеист.
 Логинов, Иван Степанович (1891—1942) — русский советский поэт.